Руксандра Драгомір була чинною чемпіонкою, але не змогла захистити свій титул, оскільки в півфіналі її перемогла Генрієта Надьова.

Надьова потім виграла титул, перемігши у фіналі Домінік Ван Рост з рахунком 7–5, 6–7, 7–5.

Сіяні гравчині 
Сіяну чемпіонку виділено жирним, тоді як для інших сіяних прописом вказано коло, в якому вони вибули.

  Руксандра Драгомір (півфінал)
  Домінік Ван Рост (фінал)
  Флоренсія Лабат (1-ше коло)
  Генрієта Надьова (переможниця)
  Тамарін Танасугарн (2-ге коло)
  Деніса Хладкова (1-ше коло)
  Сандра Клейнова (чвертьфінал)
  Оса Карлссон (1-ше коло)

Сітка

Посилання 
 Volvo Women's Open 1997 Draw 

1997
Тур WTA 1997